Каррёстен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст.  . Официальный код  —  70207.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Освальд Крабахер (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 СДПА занимает 3 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Тироля